Aquin kan syfta på:

Haiti 

 Aken (arrondissement), Sud, 
 Aquin (kommun), Sud, 
 Aquin (ort), Sud,